Sprite est un mot anglais possédant plusieurs significations. Il s'agit à l'origine d'une créature du petit peuple que l'on traduit en général par lutin. Le terme vient du latin spiritus (esprit),  et se trouve aussi sous la forme spright et spriggan.

Le nom Sprite peut également désigner :
 sprite, dans le domaine de l'infographie et des jeux vidéo, désigne une image en deux dimensions qui peut être déplacée indépendamment du fond (ou décor) de l'affichage et est théoriquement superposé par le processeur vidéo, au moment d'envoyer le signal à l'écran.
 Sprite, une marque de soda (de type limonade) faisant partie du groupe The Coca-Cola Company.
 Sprite, un moteur-fusée de conception britannique mis sur le marché en 1952.
 Sprite, un système d'exploitation distribué développé par l'université de Californie à Berkeley dans les années 1990.
 Sprite, un personnage de la race des Éternels de l'Univers Marvel.
 Sprite, un phénomène lumineux transitoire.
 Sprite, un manga de Yugo Ishikawa.
 Water sprite est le surnom d'une fougère aquatique, la Ceratopteris thalictroides.